Denumirea de Valea Largă se poate referi la următoarele localități din România:
 Valea Largă, o localitate din județul Alba
 Valea Largă, o localitate din județul Buzău
 Valea Largă, o localitate din județul Dâmbovița
 Valea Largă, o localitate din județul Mureș
 Valea Largă, o localitate din județul Prahova
 Valea Largă-Sărulești, o localitate din județul Buzău

Toponime românești